Live in Montreal Quebec är en DVD utgiven av The Rolling Stones som spelades in 1989 i Kanada.

Disk 1 
Continental Drift
Start me up
Bitch
Sad, sad, sad
Undercover of the night
Harlem shuffle
Tumbling dice
Miss you
Ruby Tuesday
Play with fire
Terrifying
Rock and a hard place
Mixed emotions
Honky tonk woman
Midnight Rambler

Disk 2 
You can’t always get what you want
Little red rooster
Can’t be seen
Happy
Paint it black
2000 light years from home
Sympathy for the devil
Gimme Shelter
Presentation av band
It’s only Rock N Roll
Brown sugar
I can’t get no satisfaction
Jumpin’ Jack Flash

The Rolling Stones